Павел Васильевич Павлов:
 Павлов, Павел Васильевич (1931—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Павлов, Павел Васильевич (1883—1936) — миссионер, проповедник, председатель Всероссийского союза баптистов
 Павлов, Павел Васильевич (1925—1994) — советский и российский физик, член-корреспондент Российской академии наук